Мисс США 1960 () — 9-й конкурс красоты Мисс США прошедший 7 июля 1960 года, в Long Beach Municipal Auditorium, Лонг-Бич, Калифорния. Победительницей конкурса стала Линда Бемент из штата Юта.

Результаты

Участницы 
Список участниц:

 – Маргарет Гордон
 – Эвелин Блай
 – Вирджиния Крук
 – Джин Чемберс
 – Тери Янссен
 – Карен Эйкерманн
 – Джойс Траутвиг
 – Роуз Энн Рид
 – Дорис Ли Джонс
 – Нэнси Уэйкфилд
 – Сесилия Аптон
 – Гордин Ли (отказалась от участия)
 – Марджи Дэвис
 – Патрисия Томпсон
 – Джун Кокран
 – Труди Шулькин
 – Пегги Паттерсон
 – Барбара Джоан Ловинс
 – Джуди Флетчер
 – Терри Сюзанна Трипп
 – Джерри Фиорилли
 – Барбара Фельдман
 – Джудит Ричардс

 – Мэрилин Джин Сталкап
 – Джоанн Лейн
 – Джоан Джойс Чеслинг
 – Сэнди Чуди
 – Кэй Смит
 – Мэри Родит
 – Линдия Энн Тарлтон
 – Твила Флектон
 – Коррин Хафф
 – Сюзанна Мур
 – Бетси Ривз
 – Лорели Сью Уайт
 – Маргарет Томпсон
 – Патрисия Клит
 – Кристин МакСуэйн
 – Пэт Клауд
 – Линда Бемент
 – Кэрол Мэри Демас
 – Элизабет Бетти Норин Фулфорд
 – Гарнетт Пью
 – Шарин Чалик
 – Анита Саймон

Участницы штатов не принимали участие: Миннесота, Миссисипи, Небраска, Невада, Орегон и Вашингтон.

См. также 
 Мисс Мира 1960
 Мисс Вселенная 1960
 Мисс Интернешнл 1960

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1960 год в Калифорнии
1960
События 7 июля
Июль 1960 года
Лонг-Бич